Andreas Granerud Buskum – saltatore con gli sci norvegese
 Halvor Egner Granerud – saltatore con gli sci norvegese
 Tor Arne Granerud – ex calciatore norvegese